Эстринген — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Эстринген — средневековое восточнофризское гау.